Krisztián Sárneczky (ur. 6 listopada 1974 w Budapeszcie) – węgierski astronom amator. Odkrył 371 planetoid (208 samodzielnie oraz 163 wspólnie z innymi astronomami).

W 1990 został członkiem Astronomicznego Towarzystwa Węgier i jeszcze w tym samym roku został koordynatorem sekcji komet. W 1994 roku był już członkiem Komitetu Wykonawczego, a w 1996 roku został mianowany sekretarzem. W 1996 roku dołączył także do Amerykańskiego Towarzystwa Obserwatorów Gwiazd Zmiennych.

W uznaniu jego pracy nazwano planetoidę (10258) Sárneczky.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Krisztián Sárneczky 
 Lista planetoid odkrytych w programie Szeged

Węgierscy astronomowie XX wieku
Węgierscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Ludzie urodzeni w Budapeszcie
Urodzeni w 1974